MTC steht für:
 Mass transfer coefficient, siehe Stoffübergangskoeffizient
 medullary thyroid carcinoma, siehe Schilddrüsenkrebs
 Mercedes-Benz Technology Center, die Entwicklungs-Organisation von Mercedes-Benz Cars, ansässig in Stuttgart-Untertürkheim und Sindelfingen
 MIDI timecode, siehe Musical Instrument Digital Interface
 Ministerium für Transport und Kommunikation Osttimors, siehe Ministerium für den öffentlichen Dienst, Transport und Telekommunikation Osttimors
 Mobile Telecommunications Company, siehe Zain (Unternehmen)
 Mobile Terminated Call, Anruf innerhalb eines Telefonnetzes, bei dem das Zielendgerät ein Mobiltelefon ist
 Motorcycle Traction Control, ein Bestandteil der Motorcycle Stability Control (MSC), einer elektronischen Stabilitätskontrolle für Motorräder.
 MTC Namibia, Namibia (Mobile Telecommunications Limited), ein namibischer Mobilfunkanbieter
 Minerva Airlines (ICAO-Code), ehemalige italienische Fluggesellschaft
 Selfridge Air National Guard Base (IATA-Code), Militärflugplatz der Air National Guard nahe Mount Clemens im Bundesstaat Michigan, USA

mtc steht für:
 Munit (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen

Abkürzung